Амир Джалла Джонсон (; род. 1 мая 1987 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист. Играет в амплуа тяжёлого форварда и центрового. Был выбран во втором раунде под общим 56-м номером на драфте НБА 2005 года клубом «Детройт Пистонс».

Карьера 
Джонсон выл выбран на драфте 2005 года под общим 56-м номером командой «Детройт Пистонс». При заявленных данных (рост 206 см и вес 95 кг) Джонсон был задрафтован сразу же после окончания школы в Вестчестере (Лос-Анджелес), миновав колледж. При этом он собирался поступать в Университет Луисвилля. В последнем классе Амир Джонсон был выбран для участия в драфте, при этом он воспользовался поправками в правилах НБА, которые существовали до 2006 года — в этом году было принято решение выставлять американского игрока на драфт хотя бы после одного года в колледже. Тренер «Пистонс» Ларри Браун отметил выбор игрока тем, что «однажды он способен вырасти в хорошего игрока».

В сезоне 2005-06 годов в НБА Джонсон был заявлен за основной состав «Пистонс», однако принял участие лишь в трех матчах. Дебютным броском стал данк в матче против «Миннесоты» 24 января 2006 года. 27 февраля 2006 года «Пистонс» отправили игрока в команду лиги развития «Файетвилл Пэтриотс». 17 апреля этого же года Джонсона вернули в состав, и он сразу же набрал 18 очков в матче против «Милуоки Бакс», забив шесть из шести бросков с игры, два из двух трёхочковых и четыре из четырёх штрафных броска.

Джонсон провёл большую часть сезона 2006-07 в команде лиги развития «Су-Фолс Скайфорс», где неоднократно становился Лучшим игроком недели и вновь привлек к себе внимание. В 22 матчах за «Скайфорс» Джонсон в среднем за игру набирал 18,9 очков, совершал 9,7 подборов и 3,1 блок-шот при проценте попаданий 62,3 % с игры.

В сезоне 2006-07 «Пистонс» всё-таки вызвали игрока в основу, однако это произошло лишь на последней неделе регулярного чемпионата. В итоге Джонсон выходил на площадку в восьми матчах, в среднем набирая 5,9 очков, совершая 4,6 подборов и 1,6 блок-шота при проценте попаданий с игры 54,5 %. 19 апреля 2007 года Джонсон набрал рекордные в карьере показатели: 20 очков, 12 подборов (6 из них — в нападении), а также записал на свой счёт четыре блок-шота и три перехвата за 37 минут на площадке в матче против «Бостон Селтикс».

12 июля 2007 года Джонсон подписал трёхлетний контракт с «Пистонс» с правом продления, сумма составила $11 млн.

23 июня 2009 года Джонсон был продан в «Милуоки Бакс» в рамках сделки между тремя клубами. В ней также принимали участие «Сан-Антонио Спёрс» и Ричард Джефферсон. 18 августа игрок был продан в «Торонто Рэпторс» вместе с Сонни Уимсом. В обмен команда получила Карлоса Дельфино и Роко Укича.

1 июля 2010 года Джонсон подписал контракт с «Рэпторс» сроком на пять лет, сумма составила $34 млн.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Примечания

Ссылки 
 
 Amir Johnson’s Official Website
 

Баскетболисты США
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Фейетвилл Пэтриотс»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Делавэр Блю Коатс»